Nicole Melichar e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma Schuurs non ha preso parte a questa edizione del torneo. Melichar ha fatto coppia con Vivian Heisen.

In finale Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk hanno sconfitto Makoto Ninomiya / Yang Zhaoxuan con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (campionesse)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)

  Hayley Carter /  Luisa Stefani (primo turno)
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (quarti di finale)

Wildcard 
 
  Clara Burel /  Diane Parry (primo turno)

  Estelle Cascino /  Jessika Ponchet (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2021